Уикипедия на татарски език () е раздел на татарски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 15 септември 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Енциклопедии на татарски език
Татарски език
Татарски език